Violator pode referir-se a:

Violator (álbum), o sétimo álbum de estúdio da banda inglesa Depeche Mode
Violator (banda), banda brasileira de thrash metal

Ver também 
Mechanical Violator Hakaider, filme japonês de Tokusatsu lançado em 1995

Desambiguação